Бро́мли может означать:

Англия 
Лондон
 Бромли — один из 32 боро Лондона.
 Колледж дополнительного и высшего образования Бромли, известный под фирменным наименованием «Лондонские колледжи Юго—Востока».
 Бромли — город в этом боро.
 Бромли — футбольный клуб.
 
  — район боро Тауэр-Хамлетс.
 Бромли-бай-Боу — станция метро.

Эссекс
  — деревня.
  — деревня.

Топонимы прочих стран 
  — город в Кентукки (США).
  — гора и лыжный курорт в Вермонте (США).
  —  в Онтарио (Канада).

Фамилия 
Основная статья — .
 :
  (1947—2002) — австралийский историк компьютерной техники.
 :
  (1876—1945) — английский политик.
  (1913—1985) — британский историк ВМФ.
 :
  (1926—2005) — канадо-американский физик, «» и  Джорджа Буша.
 Бромли, Дэвид Г. (род. 1941) — американский социолог религии, профессор социологии.
 Бромли, Кристан (род. 1972) — британский скелетонист.
  (1850—1939) — английская актриса и певица.
 :
  (? — 1555) — лорд главный судья Англии и Уэльса.
  (1530—1587) — генеральный солиситор (ок. 1569 — ок. 1579), лорд-канцлер Англии (ок. 1579 — ок. 1587), канцлер Оксфордского университета (1585—1587).
  (1911—1987) — британский дипломат, посол в Сомали (1960—1961), Сирию (1962—1964), Алжир (1964—1965) и Эфиопию (1966—1969).
 Бромли, Шейла (1907 или 1911 — 2003) — американская актриса кино и телевидения.

См. также 
 Бромлей
 Брэмли
 Брамли